Comté de Ross peut désigner :

le comté de Ross – en anglais :  – situé dans l'État de l'Ohio ;

le Comté de Ross – en anglais :  ou  – situé en Écosse ;
le Ross-et-Cromarty, comté et zone statistique correspondant plus ou moins bien au comté traditionnel précédent ;
le , club de football basé à Dingwall, dans le Ross-et-Cromarty.